Магистра́льный — рабочий посёлок (с 1975 года) в Казачинско-Ленском районе Иркутской области России. Административный центр Магистральнинского городского поселения.

География 
Расположен на автодороге Усть-Кут — Северобайкальск и Байкало-Амурской магистрали. В посёлке находится станция Киренга ВСЖД.

Расстояние до Усть-Кута — 164 км, расстояние до Северобайкальска — 170 км.

Отметка высот над уровнем моря — 462 м.

История 
Основан у строящейся железнодорожной станции Киренга, одноимённой с протекающей рядом судоходной рекой Киренга. Изначально рассчитывали увеличить население до 20 000 человек и получить статус города.

Первый отряд строителей из 26 человек заброшен вертолётом 24 мая 1974 года. Основной строительный десант прибыл 2 июня 1974 года. Ими был построен трудовой лагерь у т. н. Сопки Любви на берегу реки Окукихты. Позднее начато строительство посёлка Магистрального рядом с лагерем строителей. Лагерь первоначально состоял из палаток, железнодорожных вагонов и бытовок.

В 1975 году получен статус рабочего посёлка. В августе 1977 года на станцию Киренга прибыл первый поезд.

Как и все посёлки на БАМе, посёлок Магистральный имел регион-побратим (или союзную республику). В случае с посёлком Магистральным это была Ростовская область. Проектированием и строительством капитального жилья и объектов инфраструктуры занимались ростовские специалисты.

После завершения строительства БАМа начался упадок посёлка. Население в начале 1980-х было около 12 тыс. человек, в 1989 году — 10 тыс., к концу 2009 года составляло менее 8 тыс.

Население

Транспорт 
 Железнодорожная станция Киренга. Прямые пассажирские поезда в Тынду, Иркутск, Москву. Пригородные электропоезда.
 Автодорога Усть-Кут — Северобайкальск. Междугородное автобусное сообщение не развито.
 Аэропорт в районном центре с. Казачинское (18 км). Внутренние рейсы в районные центры Иркутской области и Иркутск. С 2006 года аэропорт был закрыт. Летом 2013 года аэропорт вновь открылся и работает по местным рейсам Иркутской области.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Администрация Магистральненского городского поселения
  Магистральненское городское поселение (МО Казачинско-Ленский район)

Посёлки городского типа Иркутской области
Населённые пункты Казачинско-Ленского района
Бамовские посёлки